Sorell ist eine Kleinstadt und Vorort von Hobart im Südosten des australischen Bundesstaates Tasmanien. Sie liegt 33 km nordöstlich von Hobart an der Meeresbucht Pitt Water. Bei der Volkszählung 2011 wurden 2.907 Einwohner gezählt. Der Tasman Highway (A3) führt durch die Stadt und der Arthur Highway (A9) zweigt dort von ihm ab.

Sorell Causeway 

Früher war die Stadt als Station auf der Straße von Hobart nach Port Arthur auf der Tasman-Halbinsel bekannt. 1872 wurde der Sorell Causeway eröffnet, ein Damm, auf dem heute der Tasman Highway aus Richtung Cambridge über Midway Point verläuft und der die Orielton Lagoon vom Pitt Water abtrennt. Dies verkürzte die Strecke von Hobart nach Port Arthur, die früher über Richmond führte, deutlich.

Klima

Weblinks

Einzelnachweise 

Stadtteil von Hobart
Sorell Municipality